Le col du Sapet réfère à :
 le col du Sapet, un col situé en France dans le Massif central à la limite entre l'Ardèche et la Haute-Loire à une altitude de  :
 le col du Sapet, un col situé en France dans le Massif central en Lozère à une altitude de .

Homonymie de toponyme